Antonio Hernández hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Antonio Hernández Cobián "Tony Cobián" (1991-), actor mexicano;
 Antonio Hernández Gil (1915-1994), jurista español;
 Antonio Hernández Fajarnés (1851-1909), escritor español;
 Antonio Hernández Hernández "Toño" (1962-), futbolista español (:w:ca);
 Antonio Hernández Mancha (1951-), político español;
 Antonio Hernández Morejón (1773-1836), médico español;
 Antonio Hernández Núñez (1953-), cineasta español;
 Antonio Hernández Palacios (1921-2000), historietista español;
 Antonio Hernández Pérez (1875-1933), político español (:w:ca);
 Antonio Hernández Ramírez (1943-), poeta español;
 Antonio Hernández-Rodicio (1966-), periodista español;
 José Antonio Hernández (desambiguación)